Лікон (учень Аристотеля) — учень Аристотеля
 Лікон (Карабі-яйла) — хвилястий гребінь - відріг Карабі-яйли, Крим